Palo Seco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Seco, Querétaro Arteaga, ort, Ezequiel Montes, 
 Palo Seco, San Luis Potosí, ort, Villa Juárez, 
 Palo Seco, Guerrero, ort, Acatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar